Kazimierz Wojciechowski (drukarz) (1869-1938) - polski drukarz, wydawca, redaktor, działacz narodowy
 Kazimierz Wojciechowski (fizyk)
 Kazimierz Wojciechowski (pedagog)
 Kazimierz Wojciechowski (1904-1941) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Kazimierz Wojciechowski „Satyr”
 Kazimierz Wojciechowski (1920–1942)